Damallsvenskan 2014 var Sveriges högsta division i damfotboll 2014. Serien spelades under perioden 13 april-19 oktober 2014. Nykomlingar för denna säsongen var Eskilstuna United DFF och AIK. Mästare blev FC Rosengård.

Lag och arenor

Tabeller

Poängtabell
På grund av brist på spelare drog Tyresö FF sig ur serien den 5 juni 2014, och därmed accepterade klubben nedflyttning till Division 2. Tyresö hade då spelat sju matcher som sedan ogiltigförklarades och raderades, vilket gjorde att poängtabellen räknades om. Detta medför att endast ett lag flyttades ned till Elitettan denna säsong.

Resultattabell

Statistik

Skytteligan

Assistligan

Totala poängligan

Källor

Fotnoter

Fotboll i Sverige 2014
Fotbollssäsongen 2014
2014